Peu ist der Stadionname folgender Personen:
 Júlio dos Santos Ângelo (* 1960), brasilianischer Fußballspieler
 Peterson Silvino Da Cruz (* 1993), brasilianischer Fußballspieler

Peu ist der Familienname folgender Personen:
 Charlene Warren-Peu (* 1979), britische Politikerin auf den Pitcairninseln
 Lawrence Peu (* 1966), südafrikanischer Marathonläufer, Teilnehmer an den olympischen Sommerspielen 1996
 Stéphane Peu, französischer Politiker (La France insoumise), Mitglied der 15. Nationalversammlung

PEU steht für:
 Paneuropa-Union, älteste noch bestehende europäische Einigungsbewegung
 Flughafen Puerto Lempira (IATA-Code), honduranischer Flughafen